

Ілгань — річка в Кіровській області, права притока Снігірьовки
 Ілгань — село, Верхошижемський район, Кіровська область